Der Leichtathletikverband der Vereinigten Staaten nominierte mit 158 Athleten das größte Team für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Medaillen 
Mit je sechs gewonnenen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen belegte das US-amerikanische Team Rang 3 im Medaillenspiegel.

Medaillengewinner

Gold 
 Kyle Clemons, Tony McQuay, LaShawn Merritt, Bryshon Nellum, Vernon Norwood und David Verburg: 4 × 400 m
 Christian Taylor: Dreisprung
 Joe Kovacs: Kugelstoßen
 Ashton Eaton: Zahnkampf
 Allyson Felix: 400 m
 Tianna Bartoletta: Weitsprung

Silber 
 Justin Gatlin: 100 m
 Justin Gatlin: 200 m
 LeShawn Merritt: 400 m
 Shamier Little: 400 m Hürden
 Tori Bowie, Dezerea Bryant, English Gardner, Jeneba Tarmoh, Jasmine Todd und Kaylin Whitney: 4 × 100 m
 Jessica Beard, Allyson Felix, Phyllis Francis, Natasha Hastings, Francena McCorory und Sanya Richards-Ross: 4 × 400 m

Bronze 
 Trayvon Bromell: 100 m
 Aries Merritt: 110 m Hürden
 Tori Bowie: 100 m
 Emily Infeld: 10.000 m
 Cassandra Tate: 400 m Hürden
 Michelle Carter: Kugelstoßen

Ergebnisse

Männer

Laufdisziplinen

Sprung/Wurf

Zehnkampf

Frauen

Laufdisziplinen

Sprung/Wurf

Siebenkampf

Weblinks 
 Liste aller Athleten mit Disziplin (englisch)

Vereinigte Staaten von Amerika
Weltmeisterschaften 2015 Teilnehmer (Vereinigte Staaten)